Єсенє — населений пункт у Словенії.
 Єсенє — населений пункт у Хорватії.